Wollert Konow er navnet på fire norske politikere:

 Wollert Konow (1779-1839) – norsk stortingsrepræsentant fra Bergen i perioderne 1815–1817 og 1827–1829
 Wollert Konow (1809-1881) – norsk stortingsrepræsentant fra Bergen, indvalgt fra Søndre Bergenhus Amt i perioden 1854-1856
 Wollert Konow (1845-1924) – norsk statsminister fra 1910 til 1912
 Wollert Konow (1847-1932) – norsk landbrugsminister fra 1900 til 1903